Валинский (Валинская) — фамилия.

Известные носители:
 Валинский, Михаил Яковлевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Валинский, Олег Сергеевич (род. 1961) — советский рок-музыкант, российский железнодорожник, начальник Октябрьской железной дороги.
 Валинский, Осип Исаакович (1886—1973) — американский профсоюзный деятель, публицист, поэт, редактор (идиш).

Двойная фамилия
 Ньюман-Валинская, Роза (1888—1953) — американская еврейская поэтесса (идиш) и скульптор, жена О. И. Валинского.